Adalbert von Teck ist der Name folgender Personen:

* Adalbert I. (Teck) (auch Adalbert von Zähringen); (* um 1135; † um 1195), Herzog von Teck (1187)
 Adalbert II. (Teck) († 1215/1219), Herzog von Teck